Леонид Михайлович Жунько (; ) — советский и украинский государственный и политический деятель, занимал различные посты в городском самоуправлении города Севастополя, в 1999—2005 городской глава Севастополя, в 2008—2010 годах представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Биография 
Родился 6 июня 1951 года в селе Красное Поле Марковского района Ворошиловградской области. Окончил Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства (1974) по специальности инженер — механик и Украинскую школу международного бизнеса (1991) по специальности «Внешнеэкономическая деятельность, организация торговых и финансовых организаций».

С 1974 года работал инженером в Севастополе, директором предприятия, работал в агрофирме «Золотая балка», в 1985—1992 годах — заместитель председателя, первый заместитель председателя исполкома Балаклавского райсовета Севастополя. 1992—1994 годах — заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации — председатель комитета городского строительства и городского хозяйства. 1995—1997 годы — директор севастопольского предприятия «Севагротранс».

В июне 1997 года возглавил налоговую администрацию Нахимовского района города Севастополя. С мае 1998 года председатель Государственной налоговой администрации Украины в городе Севастополе. В 1999 году активно поддерживал кандидатуру Л. Д. Кучмы на выборах президента Украины.

5 апреля 1999 — 4 февраля 2005 председатель Севастопольской городской государственной администрации (городской голова Севастополя). 27 октября 1999 года указом № 1401/99 — Жунько Леониду Михайловичу был присвоен Первый ранг государственного служащего (Украина).

31 марта 2002 года избран депутатом Севастопольской совета 24 созыва. С 2007 года председатель Севастопольской городской организации ВОДС «Злагода». В 2007 году на общественных началах выполнял функции советника Министра регионального развития и строительства Владимира Яцубы.

С 30 января 2008 по 6 апреля 2010 года Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым указом Президента Виктора Ющенко.

Был членом членом Народной Партии Владимира Литвина. С апреля 2010 года был председателем Севастопольского отделения Народной партии. С июля 2011 года по 2014 год — директор Национального заповедника «Херсонес Таврический».

Депутат Севастопольского городского совета 6 созыва. Поддержал вхождение Крыма и Севастополя в состав России. 6 марта 2014 года голосовал за проведение референдума о вхождении города Севастополь в состав России. Разыскивается на территории Украины с 28 августа 2015 по подозрению в государственной измене. Внесён в базу украинского сайта «Миротворец» в разделе изменники Украины.

После присоединения Крыма принял гражданство Российской федерации, отошёл от политической деятельности, проживает в Севастополе, пенсионер.

Учредитель Ассоциации фермеров и землевладельцев «Севастополь» (2016).

Награды 
Награждён Орденом «За заслуги» Украины II-й (2000) и III-й (2004) степени, знаком отличия «За заслуги перед городом Севастополем», наградами православной церкви.

Семья 
Жена — Жунько Татьяна Петровна, (26.07.1949), есть две дочери.

Примечания

Ссылки 
 Представительство Президента Украины в АРК 
 Статья к 60-летию со дня рождения (2011) 
 golos.ua 
 "Крымское время" – 15 апреля 1999.
 В ожидании президента//Слава Севастополя. – 21 апреля 1999 г.
 Отчёт председателя горсовета//Слава Севастополя. – 20 августа 1999 г.
 Результаты выборов Президента Украины//Слава Севастополя. – 2 ноября 1999 г.
 Результаты выборов Президента Украины//Слава Севастополя. – 16 ноября 1999 г.
 Шаламаев В. Впереди – праздничные дни//Слава Севастополя. – 29 декабря 1999 г.
 Работать более предметно, менее формально//Слава Севастополя. – 4 марта 2000 г.
 Александров С. Конференция «Злагоды»//Слава Севастополя. – 16 марта 2000 г.
 Данные Центрального избирательного комитета – www.cvk.ukrpack.net
 Интернет-издание «Российский кто есть кто», выпуск 6, 2002 г.

Представители президента Украины в Автономной Республике Крым
Главы Севастополя
Депутаты Севастопольского городского совета